Александр Ловягин:
 Ловягин, Александр Евграфович — российский дипломат, на службе под МИД с 1886: вице-консул в Амстердаме (1895), Торуне (1898); консул в Мемеле (1906); генеральный консул в Христиании (1909); после 1917 года остался за границей в эмиграции.
 Ловягин, Александр Михайлович (1870—1925) — русский книговед, библиограф, библиотековед, публицист, переводчик.
 Примечания